Blues Brothers bezeichnet:
 The Blues Brothers, eine Musikgruppe
 Blues Brothers, ein Film von und mit dieser Gruppe aus dem Jahr 1980
 Blues Brothers 2000, dessen Fortsetzung aus dem Jahr 1998
 The Blues Brothers (Musical), ein Musical